Суперкубок Італії з футболу 1989 — 2-й розіграш турніру. Матч відбувся 29 вересня між чемпіоном Італії «Інтернаціонале» та володарем кубку «Сампдорією». «Інтер» переміг з рахунком 2-0 та здобув свій перший суперкубок.

Матч

Деталі

Посилання 
Фінали суперкубка Італії з футболу 

1989
Італія
Матчі ФК «Інтернаціонале»
Вересень 1989
1989 в італійському спорті